Гунха́ — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Андийский».

Географическое положение 
Расположено в 14 км к северо-востоку от села Ботлих, на левом берегу реки Унсатлен.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района